Späthe ist der Familienname folgender Personen:

 Verena Späthe (* 1958), deutsche Politikerin der SPD und seit 2006 Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Villa Späthe (heute: Villa Adelheid), 1910 erbaut, gehört zu dem Ensemble denkmalgeschützter Villen, die das Stadtbild von Gera/Thüringen prägen